Ка́ртика (, , , ) или карттика — месяц индуистского календаря. В едином национальном календаре Индии картика является восьмым месяцем года, начинающимся 23 октября и оканчивающимся 21 ноября. В нём 30 дней. В Гуджарате картика является первым месяцем в году.

Он так назван потому, что в это время Луна находится вблизи созвездия Криттика (Плеяды), каждая из шести звёзд которого считается матерью бога войны Карттикеи.

В солнечных религиозных календарях, таких как бенгальский календарь, он идет как седьмой месяц года и начинается со вхождения Солнца в созвездие Весов.

День полнолуния месяца картика — Картика-пурнима — считается священным праздником для индусов. В этом месяце сикхи празднуют Гуру Нанак Джаянти — день рождения гуру Нанака, сикхского гуру.

См. также 
 Kartika Airlines

Литература 
 
 Henderson, Helene. (Ed.) (2005) Holidays, festivals, and celebrations of the world dictionary Third edition. Electronic edition. Detroit: Omnigraphics, p. xxix. 
 

Месяцы индуистского календаря